Ronaldinho Gaúcho (1980-) — futebolista brasileiro
 Ronaldo Nazário (1976-), também conhecido como Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho — futebolista brasileiro
 Ronaldinho (mestre-sala) (1971-2013) — mestre-sala brasileiro
 Ronaldinho (sambista), cantor e compositor brasileiro

Ver também
 Ronaldão
 Ronaldo
 Ronald

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música
Hipocorísticos